Санта-Мария-дель-Кампо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 60,16 км². Население — 652 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса